Территория Канады располагается в шести часовых поясах: североамериканское тихоокеанское время (UTC−8), горное время (UTC−7), центральное время (UTC−6), североамериканское восточное время (UTC−5), атлантическое время (UTC−4) и UTC−3:30. Некоторые части страны переходят на летнее время и оказываются в часовых поясах UTC−3 и UTC−2:30.

Часовой пояс UTC−8 
 В течение всего года
 :
 Посёлок Тунгстен

Часовой пояс UTC−7 
 В течение всего года:
 :
 Часть долины реки Пис-Ривер
 Зимой:
 
  (юго-восточная часть)
  (западная часть)
  (только город Ллойдминстер и прилегающий район)
  (большая часть)
 Летом:
  (большая часть)

Часовой пояс UTC−6 
 Зимой:
 
  (центральная часть)
  (западная часть)
 Летом:
 
  (юго-восточная часть)
  (большая часть)
  (западная часть)
  (только город Ллойдминстер и прилегающий район)

Часовой пояс UTC−5 
 В течение всего года:
 Остров Саутгемптон
 Зимой:
 :
 Территория восточнее 85° з. д. (Восточный Нунавут)
 :
 Большая часть (западнее 63° з. д.)
 :
 Большая часть (восточная)
 Летом:
 :
 Центральная часть
 
 :
 Западная часть

Часовой пояс UTC−4 
 В течение всего года:
 :
 Территория восточнее 63° з. д.
 Зимой:
 :
 Большая часть региона Лабрадор
 
 
 
 Летом:
 :
 Территория восточнее 85° з. д. (Восточный Нунавут)
 :
 Большая часть (западнее 63° з. д.)
 :
 Большая часть (восточная)

Часовой пояс UTC−3:30 
 Зимой:
 :
 Остров Ньюфаундленд
 Юго-восток Лабрадора

Данный часовой пояс обусловлен, прежде всего, местоположением острова Ньюфаундленд — три с половиной часа по солнечному времени от Гринвича. Кроме того, когда в Канаде в 1880-х годах формировались часовые пояса, Ньюфаундленд был отдельной от Канады территорией и мог устанавливать собственный часовой пояс. В 1963 году правительство Ньюфаундленда попыталось перевести провинцию на атлантическое время, но отступило перед лицом жёсткой общественной оппозиции.

В летний период применяется время UTC−2:30. В 1988 году правительство провинции экспериментировало с двойным летним временем (UTC−1:30). Однако в октябре дети вынуждены были ходить в школу в темноте — эксперимент был прекращён.

Примечания 

География Канады
Канада